Рамис Бахманович Бахшалиев (7 сентября 1971, Иолотань, Марыйский область, Туркменская ССР, СССР) — канадский пауэрлифтер азербайджанского происхождения.

Биография 
Девятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу по версии AAU (любители) и IPF (профессионалы). Родился в 1971 году, в городе Иолотань, Марыйской области, Туркменская ССР. Заслуженный Мастер Спорта (2003 г.). С 1988 года, будучи студентом ТГУ им. Горького, начал заниматься пауэрлифтингом под руководством тренеров Хусейнкулиева А.Х. и Тамразова А.Н.  В 1988 году впервые стал Чемпионом Туркменской ССР по силовому троеборью.  В 1991 году выиграл Кубок Дружбы Республик Средней Азии и Казахстана. В 1991 году вошёл в шестёрку сильнейших на Чемпионате СССР по Силовому Троеборью в весовой категории до 67,5 кг.  В 1998 году впервые принял участие в Чемпионате Мира по Паузрлифтингу (версия IPF). Чемпион Британской Колумбии и рекордсмен Канады по версии IPF. Является Чемпионом ТССР (1988-1991), Туркменистана (1991-2004) и Средней Азии (1991) по бодибилдингу.

Примечания

Ссылки 
 https://goodlift.info/onecompetition_bp.php?lid=0&cid=687
 
 AAU Powerlifting Association Final Report of Events Male Lifters 
 
 2005 AAU World Bench Deadlift and Pushpull 
 2003 World Powerlifting Meet Results 
 AAU WORLD BENCH PRESS , DEADLIFT AND PUSHPULL CHAMPIONSHIPS DEC 7-8 2002 LAUGHLIN NEVAD 
 2001 AAU WORLD BENCH 
  
 IPF/EPF Calender
 IPF World Championships
 
 Welcome to the Asian Powerlifting Federation
 AAU - Strength Sports 
 International Powerlifting Federation IPF - International Powerlifting Federation IPF 
 Welcome to the Asian Powerlifting Federation
  

Персоналии по алфавиту
Чемпионы мира по пауэрлифтингу